Spirit Lake ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spirit Lake (Idaho), im Kootenai County
 Spirit Lake (Iowa), im Dickinson County

Seen:
 Spirit Lake (Yukon) im Yukon-Gebiet, Kanada
 Spirit Lake (See in Iowa) in Iowa, Vereinigte Staaten
 Spirit Lake (Washington) im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Spirit Lake Township